Kresh peut désigner :
 les Kresh, une population du Soudan du Sud
 le kresh, une langue nilo-saharienne